El término Grigórievskaya  puede referirse a:

Grigórievskaya (Krasni Bor, Arjánguelsk), localidad del raión de Krasni Bor del óblast de Arjánguelsk, en Rusia;
Grigórievskaya (Lena, Arjánguelsk), localidad del raión de Lena del óblast de Arjánguelsk, en Rusia;
Grigórievskaya (Niándoma, Arjánguelsk), localidad del raión de Niándoma del óblast de Arjánguelsk, en Rusia;
Grigórievskaya (Vérjniaya Toima, Arjánguelsk), localidad del raión de Vérjniaya Toima del óblast de Arjánguelsk, en Rusia;
Grigórievskaya (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia; o a
Grigórievskaya (Vólogda), localidad del óblast de Vólogda, en Rusia.